Бо́йсе () — река на западе центральной части штата Айдахо, США. Правый приток реки Снейк. Длина составляет около 150 км, 

После прохождения водохранилища река течёт преимущественно в западном и северо-западном направлениях. Впадает в реку Снейк на границе штатов Айдахо и Орегон, к западу от города Парма и в 5 км к югу от города Нисса. Высота устья — 666 м над уровнем моря.

Примечания 

Притоки Снейка
Реки Айдахо
География округа Эйда
География округа Камас
География округа Бойсе
География округа Элмор (Айдахо)
География округа Каньон